Waschbach ist der Name folgender Ortschaften:

 Waschbach (Gemeinde Hardegg), eine Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Hardegg im Waldviertel, Niederösterreich

Waschbach ist ein Gewässername:

 Waschbach oder Steierbach, rechter Zufluss des Ahringsbachs im Hunsrück bei Berghof, Ortsgemeinde Enkirch, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Waschbach (Alb), linker Zufluss der Alb (zum Oberrhein) über den linken Teilungsast Denningertalbach bei Spessart, Stadt Ettlingen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Waschbach (Gonsbach), Zufluss des Gonsbachs in Gonsenheim, kreisfreie Stadt Mainz, Rheinland-Pfalz
 Waschbach (Gründau), rechter Zufluss oder Oberlauf der Gründau im Main-Kinzig-Kreis, Hessen. Siehe auch Liste der Fließgewässer im Flusssystem Kinzig (Main)
 Waschbach (Horloff), rechter Zufluss der Horloff bei Grund-Schwalheim, Gemeinde Echzell, Wetteraukreis, Hessen
 Waschbach (Kautenbach), linker Zufluss des Kautenbachs bei Kautenbach, Traben-Trarbach, Rheinland-Pfalz
 Waschbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers in Steinbach, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Waschbach (Kupfer), rechter Zufluss der Kupfer bei Bauersbach, Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Waschbach (Murach), rechter Zufluss der Murach (Schwarzach) in Niedermurach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Waschbach (Raab), rechter Zufluss der Raab bei Garrach, Gutenberg-Stenzengreith, Bezirk Weiz, Steiermark
 Waschbach (Ruwer), zwei Zuflüsse der Ruwer im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Geizenburger Waschbach, linker Zufluss bei Geizenburg, Ortsgemeinde Pluwer 
 Gusterather Waschbach, linker Zufluss bei Gusterath
 Waschbach (Schwarzenbroicher Bach), linker Zufluss des Schwarzenbroicher Bachs. Siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Dhünn
 Waschbach, Bezeichnung des Wietingsbachs (zum Sternberger See) in Sternberg, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

 Hoswaschbach, Unterlaufname des Seebach (Saalach), Abfluss des Thumsees, linker Zufluss der Saalach bei Bad Reichenhall, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Wachbach
 Waschenbach
 Waschklinge
 Wäschbach